
Termin -{CDK}- ima više značenja.

 Crnogorski dobrovoljački korpus
 Ciklin-zavisna kinaza